Zwarthoofdenhuis (Riga)
Zwarthoofdenhuis (Tallinn)